Владилен Маркович Ландо () — заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, командир части, подполковник.

Биография 
Владилен Маркович Ландо родился 1 июля 1924 в Батуми, Грузинская ССР. В 1941 году ушёл добровольцем на фронт, защищал Ленинград с первого до последнего дня его блокады. Закончил войну начальником разведки дивизиона, награждён многими боевыми орденами и медалями, в их числе Орден Александра Невского.

После войны находился на партийно-политической работе в Советской армии.

Полковник в отставке, с 1967 года заслуженный деятель культуры , член Союза журналистов, режиссёр-постановщик Государственной филармонии ЛССР.

Основатель Театра армейской сатиры и первый художественный руководитель музыкального ансамбля «Звёздочка», режиссёр Театра миниатюр Рижского вагоностроительного завода, внештатный сотрудник латышского юмористического журнала «Dadzis», а также автор одноактных пьес, сатирических рассказов и лирических стихов.

Библиография 
 
 Ландо В. М. Командарм: Пьеса в 1 акте / В. Ландо. — М.: , 1980. — 21 л. — Б. ц.
 Ответственный лично  (Самодеятельный театр. Репертуар и методика), — М.: Искусство, 1984.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Владилен Маркович Ландо — Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека.